Категорія (від грецького kategoria (κατηγορία)) — означає група, рід, розряд однорідних предметів, осіб чи явищ, або їх важливу спільну ознаку. Виділені одиниці об'єднуються в групи, кожна одиниця розглядається як частина тієї чи тієї категорії, відрізняється від інших груп певними ознаками.
Категорíйний — прикметник від іменника категорія — прийом, використовуваний у структурній інтерпретації виділених у процесі описового аналізу одиниць.

Категорія може стосуватись:

Філософія та загальне використання:
 Категоризація — категорії в когнітивній науці, інформатиці та взагалі; є дієсловом від іменника категорія, і означає — прийом, використовуваний у структурній інтерпретації виділених у процесі описового аналізу одиниць.
 Категорія буття — загальне філософське поняття. основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші закономірні зв'язки й відношення, які існують у реальній дійсності. Категорія часу. Категорія причини.
 Категорії (Аристотель) — Аристотель класифікував усе на 10 відомих категорій, які формують наш досвід.
 Категорія (Кант) — Кант використав це слово в подібному значенні для «передсвідомих думок, які ми використовуємо для організації чуттєвих даних».
 Падартха — санскритське слово для «категорій» у школах індійської філософії Вайшешика та Ньяя.
 Помилка категорії — це семантична або онтологічна помилка, в якій поняття використовуються для чогось , що можна застосувати лише до чогось зовсім іншого типу (категорії)

У математиці:

Набір математичних об'єктів одного типу разом із відображеннями між ними, що зберігають структуру. Вивчається в теорії категорій.
 Категорія (математика) — структура, що складається з об’єктів і стрілок
 Теорія категорій
 Категорія Люстерника — Шнірельмана — характеристика топологічного простору
 Категоричні дані у статистиці
 Термін неофіційно, в переносному значенні використовується як клас речей.

У топології:
 Категорія (топологія), в контексті просторів Бера. У топології розрізняють множини першої та другої категорії. 

Лінгвістика:
 Агентив — семантична категорія в мові, одна з основних семантичних ролей.
 Граматичні категорії слів: службові слова, синонімічні прикметники і прислівники. Вищий ранг, нижчий ранг.
 Лексична категорія (частини мови) — така частина мови, як іменник, прийменник тощо.
 Синтаксична категорія — подібне поняття, що також може включати фразові категорії. Синтаксична категорія в граматиці взагалі відповідає лексичній одиниці в лексикології.
 Граматична категорія — така граматична ознака, як час, рід тощо.

В соціології:
 В соціології. Клас — (суспільна історична категорія) — в загальному розумінні розряд людей), верства, стан. Категóрія — соціальна спільність, що об'єднує індивідів за однією або декількома схожими характеристиками.

Інше:
 В техніці. Категорія транспортного засобу — загальноприйнята класифікаційна ознака наземних транспортних засобів, яка застосовується для цілей регулювання (наприклад, для встановлення нормативів викидів шкідливих та токсичних компонентів з відпрацьованими газами та припустимих рівнів шуму; обов'язкового встановлення АБС тощо)
 Категорія виду — таксономічна категорія головних одиниць біологічної класифікації.
 Категорія (Вікі) (у Вікіпедії та інших Вікі-проектах) — спеціальна динамічна вебсторінка, механізм для систематизації статей та інших категорій (підкатегорій), їх класифікації, групування, сортування за найважливішими ознаками.

Примітки

Посилання 
 
 Словник законодавчих термінів

Див. також 
 Вебкаталог
 Каталог (файлова система)